Mužská dvouhra Rogers Cupu 2017 probíhala v první polovině srpna 2017. Do singlové soutěže montréalského tenisového turnaje nastoupilo padesát šest hráčů. Obhájcem titulu byl srbský tenista a pátý hráč klasifikace Novak Djoković, jenž 26. července 2017 předčasně ukončil sezónu pro chronické zranění pravého lokte. Z kvalifikace postoupilo devět tenistů, z toho sedm řádně a Rus Michail Južnyj s Američanem Ernestem Escobedem jako šťastní poražení.

Druhý hráč světa Rafael Nadal se mohl poprvé od roku 2014 stát světovou jedničkou, pokud by postoupil do semifinále. Ve třetím kole jej však vyřadil Kanaďan Denis Shapovalov startující na divokou kartu. První hráč mužské singlové klasifikace Andy Murray se odhlásil pro poranění kyčle.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený Němec Alexander Zverev, jenž ve finále zdolal turnajovou dvojku Švýcara Rogera Federera po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. V probíhající sezóně si tak připsal páté turnajové vítězství, čímž se posunul na první příčku po bok Federera. Výhra znamenala šestý singlový titul na okruhu ATP Tour, druhý z kategorie Masters a debutový ze série US Open. V následném vydání žebříčku ATP ze 14. srpna 2017 se poprvé posunul na 7. místo. Ve 20 letech se Zverev stal nejmladším vítězem turnaje od Novaka Djokoviće, jenž triumfoval v roce 2007 a také prvním německým šampionem od Borise Beckera a sezóny 1986.

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených hráčů obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Kvalifikace

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Šťastní poražení 

  Michail Južnyj
  Ernesto Escobedo

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Rogers Cup 2017